Suolasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Suolasaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,34, long 24,31),  (0 ha)
 Suolasaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,47, long 27,99),  (0 ha)
 Suolasaari (ö i Satakunta), Norra Satakunta,  (0 ha)
 Suolasaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,48, long 27,25),  (0 ha)
 Suolasaari (ö i Norra Karelen), Joensuu,  (0 ha)
 Suolasaari (ö i Norra Savolax, Kuopio),  (0 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar